Hrvatsko konjaništvo (Habsburška Monarhija) (Kroatische Reiter, Krabaten, Kroaten)
Hrvatsko konjaništvo (Mletačka Republika) (Croati à cavallo, Cavalleria croata)